Francesco Deriu, politico italiano
Michele Deriu, geologo italiano
Roberto Deriu, politico italiano
Paolo Deriu, Professore Radiodiagnostica